Whitewater est un terme anglais désignant les eaux vives, un type de rapides.

Toponyme 

 Whitewater, communauté rurale du Manitoba ;
 Lac Whitewater, lac du sud du Manitoba ;
 Whitewater Region, canton en Ontario .

 Whitewater, ville de la Californie ;
 Whitewater, ville du Colorado ;
 Whitewater, ville de l'Indiana ;
 Whitewater, ville du Kansas ;
 Whitewater, ville du Missouri ;
 Whitewater, ville du Montana ;
 Whitewater, ville du Wisconsin ;
 Whitewater Bay, baie du sud de la Floride ;
 .
 Whitewater State Park CCC/WPA/Rustic Style Historic Resources, un ensemble de structures formant un district historique dans le comté de Winona (Minnesota)

;
 Whitewater, fleuve de l’Île du Sud.

Guyana
 Whitewater, village du Guyana

Autre 
 Scandale du Whitewater, scandale du Whitewater Development Corporation et du président Bill Clinton
 , camp de prisonniers de guerre allemands situé au Manitoba, Canada
 White Water Bay, un parc aquatique situé dans l'Oklahoma.

Voir aussi